Вільна енергія - енергія необхідна для виконання корисної роботи. Зменшення
вільної  енергії  відбувається  при  будь-якому  спонтанному
процесові. Вільна енергія не змінюється для систем у стані рівноваги.

 Вільна енергія Гельмгольца
 Вільна енергія Ґіббса
 вільна енергія активації